Daniel Bess (Honolulu, Havaí, 8 de Outubro de 1977) é um ator estadunidense.

Filmografia

Televisão 
 2006 CSI: Miami como Chad Moore
 2006 What About Brian como Steve
 2005 CSI: Crime Scene Investigation como Oficial Bell
 2005 Grey's Anatomy como Pete Willoughby
 2005 Veronica Mars como Cole
 2002 JAG como Joseph Tenny
 2002 ER como Marshall
 2002 Firefly como Mudder
 2001-2002 24 como Rick Allen

Atores dos Estados Unidos